Franzosenkapelle heißen:

 Franzosenkapelle (Ansfelden)
 Franzosenkapelle (Fuchsstadt)
 Franzosenkapelle (Inzing)
 Franzosenkapelle (Klaus, Vorarlberg)
 Franzosenkapelle (Leutasch)
 Franzosenkapelle (Stadl-Paura)
Siehe auch:
Franzosenkirche
Französische Kirche
Französische Kapelle